Les points extraordinaires, ou puncta extraordinaria en latin, sont certains petits points dans le texte massorétique de la Bible hébraïque, où ils apparaissent à côté d’autres signes diacritiques traditionnelles plus courants (nikkudot) trouvées dans le texte massorétique. Il y a quinze passages dans le texte massorétique où apparaissent les points extraordinaires. Dix des quinze exemples sont dans le Pentateuque. Ces points peuvent apparaître au-dessus ou au-dessous (généralement au-dessus) de lettres individuelles ou même d’un mot entier ou d’un groupe de mots.

Leur utilisation est dérivée de pratiques similaires de points suscrits ou souscrits par les scribes grecs. Il est communément admis qu'ils étaient destinés à indiquer des endroits où l’on doute de l’authenticité des mots indiqués ou des caractéristiques de leur orthographe. Des points similaires se trouvent dans les manuscrits des manuscrits de la  mer Morte, où ils indiquent qu’un mot a été inséré par erreur et ne doit pas être inclus dans les copies potentielles du rouleau. L’existence de ces points est attestée dès la Mishna.

L’existence des points extraordinaires est pertinente pour reconstruire l’histoire du texte massorétique. Parce que tous les manuscrits massorétiques contiennent ces points aux mêmes endroits, ainsi qu’un accord dans un grand nombre d’autres détails mineurs, Paul de Lagarde (1863) a proposé qu’ils aient tous été copiés à partir d’un seul manuscrit original . Cette théorie, connue sous le nom de théorie d’Urtext, a été reconnue par de « nombreux spécialistes ».

Liste des points extraordinaires 
La liste ci-dessous est tirée de  de Romain Butin.

Références

Sources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanakh
Massora
Alphabet hébreu